Geografia: diversos indrets de Catalunya.
La Clua de Meià, nucli d'Artesa de Segre, a la Noguera.
La Clua (Sant Esteve de la Sarga), al Pallars Jussà.
La Clua d'Aguilar, nucli de Bassella, a l'Alt Urgell.
Capella de Sant Sebastià de la Clua, a l'Alt Urgell
Castell de la Clua, a la Noguera.
Sant Julià de la Clua, a la Noguera.

Referències